Kasinofeber kan syfta på:

Kasinofeber (revy) – en pjäs av Galenskaparna och After Shave
Kasinofeber (album) – ett musikalbum utgivet 2003 av Galenskaparna och After Shave från revyn med samma namn